Delvar bezeichnet den Namen

 einer Stadt im Iran, siehe Delvar (Stadt)
 eines Distriktes im Iran, siehe Delvar (Distrikt)
 eines Supertanker der VLCC-Klasse, siehe Delvar (Schiff)